Il singolare del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Venus Williams che ha battuto in finale Lindsay Davenport 7-6(6), 6-4.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Venus Williams (campionessa)
 Kim Clijsters (semifinali)

 Justine Henin (quarti di finale)
 Amélie Mauresmo (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2001